Ханну Миккола Олави (24 мая 1942 года в городе Йоэнсуу, Финляндия – 26 февраля 2021) — финский автогонщик, чемпион мира по ралли 1983 года, трехкратный вице-чемпион (1979, 1980, 1984) и двукратный бронзовый призёр (1981, 1982). Миккола первым из раллистов шесть лет подряд становился призёром чемпионата мира. Чемпион Финляндии по ралли 1968 и 1974 года. Бронзовый призёр кубка FIA для ралли-пилотов 1977 года, прообраза личного зачёта чемпионата мира.

Ханну Миккола является самым возрастным чемпионом мира по ралли: на момент завоевания титула в 1983 году ему исполнился 41 год и 183 дня. Также финн является "рекордсменом" по количеству сходов на этапах чемпионата мира (61), практически он сходил в каждом втором ралли из тех, в которых принимал участие.

Карьера 

Карьеру гонщика в международных соревнованиях Ханну Миккола начал относительно поздно, в возрасте 31 года. В 1970-е годы Миккола был победителем многих международных гонок, как правило за рулем Ford Escort Mk2. В 1977 году к Ханну Миккола присоединился шведский штурман Арне Герц, за их совместную карьеру (до 1990 года) они достигли многих побед.

В 1979-м у Ханну было первое серьёзное достижение, выступая за Ford, после борьбы в течение всего сезона он проиграл лишь одно очко чемпиону Бьорну Вальдегорду и занял второе место по итогам турнира. При этом он установил рекорд мировых первенств, став первым, кто смог выиграть четыре этапа за один сезон. В следующем году он также занял второе итоговое место.

А в начале 1981-го Ханну перешёл в заводскую команду Audi Sport. В его руки попала революционная полноприводная Audi Quattro. С самого начала выступлений в новой команде Миккола начал побеждать в ралли. После побед в Швеции и Великобритании он занял третье место в чемпионате. В 1982 году после побед в Финляндии и Великобритании Миккола снова был третьим в турнире. И наконец, в сезоне 1983 четыре победы и три вторых места позволили ему добыть заветный титул чемпиона мира по ралли. 1984 год был закончен на втором месте. Далее Ханну остался в Audi до 1987-го, но в эти годы он выступал по усечённой программе (1-4 старта в сезон) и высоких итоговых мест уже не занимал. В 1987 году он в последний раз выиграл этап мирового первенства, выиграв Ралли Сафари на Audi 200 Quattro, попутно он стал самым возрастным победителем этапов WRC в истории на тот момент (в возрасте 44 года 331 день, этот рекорд был побит в 1990-м Бьорном Вальдегордом).

После семи сезонов с Audi он перешёл в японскую Mazda, за которую выступал до 1991 года. Следующий год Ханну пропустил, а в 1993-м он провёл только две гонки на частных машинах. После чего завершил WRC-карьеру.

После этого он несколько раз выходил на старт раллийных гонок невысокого ранга вплоть до 2013 года, а затем несколько раз выезжал на трассу за рулём нулевой машины, либо в исторических ралли, до 2017 года включительно.

Скончался 26 февраля 2021 года.

Семья
Жена Арья, дети Юха и Веса.

Победы на этапах чемпионата мира 
Миккола побеждал на 9 разных ралли.

{|class="wikitable"
!   #  
! Этап
! Сезон
! Штурман
! Автомобиль
|-
| 1
|  Ралли «Тысяча Озёр»
| 1974
|  Джон Девенпорт
| Ford Escort RS1600
|-
| 2
|  Ралли Марокко
| 1975
|  Жан Тодт
| Peugeot 504
|-
| 3
|  Ралли «Тысяча Озёр» (2)
| 1975
|  Атсо Ахо
| Toyota Corolla
|-
| 4
|  Ралли Великобритании
| 1978
|  Арне Герц
| Ford Escort RS1800
|-
| 5
|  Ралли Португалии
| 1979
|  Арне Герц
| Ford Escort RS1800
|-
| 6
|  Ралли Новой Зеландии
| 1979
|  Арне Герц
| Ford Escort RS1800
|-
| 7
|  Ралли Великобритании (2)
| 1979
|  Арне Герц
| Ford Escort RS1800
|-
| 8
|  Ралли Кот-д’Ивуара
| 1979
|  Арне Герц
| Mercedes 450 SLC 5.0
|-
| 9
|  Ралли Швеции
| 1981
|  Арне Герц
| Audi Quattro
|-
| 10 
|  Ралли Великобритании (3)
| 1981
|  Арне Герц
| Audi Quattro
|-
| 11
|  Ралли «Тысяча Озёр» (3)
| 1982
|  Арне Герц
| Audi Quattro
|-
| 12
|  Ралли Великобритании (4)
| 1982
|  Арне Герц
| Audi Quattro
|-
| 13
|  Ралли Швеции (2)
| 1983
|  Арне Герц
| Audi Quattro A1
|-
| 14
|  Ралли Португалии (2)
| 1983
|  Арне Герц
| Audi Quattro A1
|-
| 15
|  Ралли Аргентины
| 1983
|  Арне Герц
| Audi Quattro A2
|-
| 16
|  Ралли «Тысяча Озёр» (4)
| 1983
|  Арне Герц
| Audi Quattro A2
|-
| 17
|  Ралли Португалии (3)
| 1984
|  Арне Герц
| Audi Quattro A2
|-
| 18
|  Ралли Сафари
| 1987
|  Арне Герц
| Audi 200 Quattro
|}

Победы в крупных международных ралли 

{|class="wikitable"
!   #  
! Этап
! Сезон
! Штурман
! Автомобиль
|-
| 1
|  Ралли "Тысяча Озёр"
| 1968
|  Ансси Ярви
| Ford Escort TS
|-
| 2
|  Ралли "Тысяча Озёр"
| 1969
|  Ансси Ярви
| Ford Escort TS
|-
| 3
|  Ралли "Тысяча Озёр"
| 1970
|  Ансси Ярви
| Ford Escort TS
|-
| 4
|  Ралли Сафари
| 1972
|  Гуннар Палм
| Ford Escort RS1600
|-
| 5
|  Шотландское Ралли
| 1972
|  Арне Герц
| Ford Escort RS1600
|-
| 6
|  Шотландское Ралли
| 1978
|  Арне Герц
| Ford Escort RS1800
|-
| 7
|  Шотландское Ралли
| 1980
|  Арне Герц
| Ford Escort RS1800
|-
| 8
|  Шотландское Ралли
| 1982
|  Арне Герц
| Audi Quattro
|-
| 9
|  Ралли США
| 1983
|  Фабрицио Понс
| Audi Quattro
|-
| 10
|  Шотландское Ралли
| 1984
|  Фил Шот
| Audi Quattro
|-
| 11
|  Ралли США
| 1985
|  Арне Герц
| Audi Quattro
|}

Результаты

Чемпионат мира

Кубок FIA для ралли-пилотов

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте статистики турниров ФИА

Спортивные достижения 

Раллисты Финляндии
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Финляндии